Чимарико:

 Чимарико — индейский народ в Калифорнии
 Чимарико — исчезнувший язык-изолят, распространённый ранее на территории округа Тринити, штат Калифорния, среди племени чимарико.